Рикачо́в — російське прізвище.

Відомі носії:

 Рикачов Михайло Олександрович — метеоролог, генерал-майор Воєнно-Морського флоту Російської імперії.
 Рикачов Микола Олександрович — російський журналіст, контр-адмірал ВМФ Росії.
 Рикачов Степан Васильович (1829–1899) — генерал-лейтенант, герой російсько-турецької війни 1877–1878 років, командир другої гвардійської піхотної дивізії, директор Павловського воєнного училища.
 Рикачов Стефан Васильович (?-1898) — київський архітектор.

Див. також 
 Рикачеві

Російські прізвища